Amerikai Egyesült Államok
 Caledonia (Arkansas)
 Caledonia (Észak-Dakota)
 Caledonia (Illinois)
 Caledonia (Indiana)
 Caledonia (Kentucky)
 Caledonia (Michigan)
 Caledonia (Minnesota)
 Caledonia (Mississippi)
 Caledonia (Missouri)
 Caledonia (New York)
 Caledonia (falu, New York)
 Caledonia (Ohio)
 Caledonia (Wisconsin)
 Caledonia (Columbia megye, Wisconsin)
 Caledonia (Racine megye, Wisconsin)
 Caledonia (Trempealeau megye, Wisconsin)
 Caledonia (Waupaca megye, Wisconsin)
 Caledonia megye (Vermont)
 Caledonia Township (Illinois
 Caledonia Township (Alcona megye, Michigan)
 Caledonia Township (Kent megye, Michigan)
 Caledonia Township (Shiawassee megye, Michigan)
 Caledonia Township (Minnesota)
 Egyesült Királyság
 Kaledónia